Stany Zjednoczone:
 Marriott-Slaterville – miasto w stanie Utah

Osoby:
 Alice Marriott
 Bill Marriott – amerykański biznesmen
 Fred Marriott – amerykański kierowca rajdowy
 Gereth Marriott – brytyjski kajakarz górski
 John Marriott − brytyjski historyk
 John Willard Marriott – amerykański biznesmen, założyciel sieci hotelowej
 Mike Marriott – angielski muzyk folkowy
 Steve Marriott − brytyjski wokalista, autor tekstów, gitarzysta i pianista

Inne:
 Marriott Center – arena wielofunkcyjna w Provo
 Marriott Corporation – dawne amerykańskie przedsiębiorstwo
 Marriott Cycle Company – dawny brytyjski prodcuent rowerów
 Marriott Executive Apartments – marka sieci hotelowej Marriott International
 Marriott Hotels & Resorts – marka sieci hotelowej Marriott International
 Marriott International − amerykańska sieć luksusowych hoteli
 Marriott School of Business – szkoła biznesowa w Provo
 Marriott Vacation Club – marka sieci hotelowej Marriott International
 Marriott Vacations Worldwide – amerykańskie przedsiębiorstwo
 Marriott World Trade Center − nieistniejący budynek na Manhattanie
 Marriott’s Great America – dawna nazwa parków rozrywki
 JW Marriott – marka sieci hotelowej Marriott International

Zobacz też:
 Biblioteka J. Willarda Marriotta 
 Detroit Marriott at the Renaissance Center 
 Dubai Marriott Harbour Hotel & Suites
 Host Marriott Corporation
 Mariotte
 Mariotti
 Marryat